Севрин — русская фамилия.

Известные носители:
 Севрин, Виктор Семёнович — Герой Советского Союза.
 Севрин, Виталий Георгиевич — мэр Нефтеюганска (1993-1996).